Сезон 2009 года чемпионата мира по ралли — 37-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Сезон состоял из 12 этапов, стартовал в Ирландии 30 января и закончился 25 октября на Ралли Великобритании. Себастьен Лёб выиграл чемпионский титул в шестой раз подряд, опередив Микко Хирвонена на одно очко. В зачёте производителей в пятый раз в своей истории победила команда Citroën, Мартин Прокоп  выиграл чемпионат в категории JWRC, чемпионом в классе P-WRC стал Арминду Араужу.

Изменения регламента 
Количество механиков, обслуживающих каждый автомобиль, сократилось с 12 до 8.

Календарь 
Сезон 2009 состоял из 12 этапов, всего 3 из которых числились в календаре сезона 2008, поскольку ФИА ввела "систему ротации" чтобы позволить максимальному количеству стран принять у себя этапы чемпионата мира. Ралли Монте-Карло, Швеции, Мексики, Иордании, Турции, Германии, Новой Зеландии, Франции и Японии исключены из чемпионата-2009, их место заняли этапы в Ирландии, Норвегии, Кипре, Португалии, Польше и Австралии. Чемпионат в категории P-WRC состоял из восьми этапов — ралли Норвегии, Кипра, Португалии,  Аргентины, Италии, Греции, Австралии и Уэльса, чемпионат в категории J-WRC также из восьми гонок — ралли Ирландии, Кипра, Португалии, Аргентины, Италии, Польши, Финляндии и Испании.

Команды и пилоты 

† – На каждом этапе организаторы могут пригласить два «гостевых экипажа», представляющие страну, проводящую ралли.

Статистика этапов 

Примечания:
  — Спецучастки 7 и 8 отменены.
  — Спецучастки 3 и 16 отменены.
  — Спецучастки 6 и 11 отменены.

Итоги чемпионата

Личный зачёт

Зачёт производителей

Статистика и достижения
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 

 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com

Сезоны WRC